El siguiente esquema se proporciona como una visión general y guía temática de los artículos de Wikipedia sobre la vida e influencia de Jesús.

Jesús – es  la  figura central del cristianismo, es el que las enseñanzas de la mayoría de las denominaciones cristianas sostienen que es el Hijo de Dios. El cristianismo considera a Jesús como el esperado Mesías (o "Cristo") del Antiguo Testamento y se refiere a él como Jesucristo, un nombre que también se utiliza en contextos no cristianos. También se le conoce como Jesús de Nazaret. Es un icono religioso, cultural y mundial y se encuentra entre las personas más influyentes de la historia de la humanidad.

Esencia de Jesús 
Como tema, "Jesús" está incluido en los siguientes temas principales:
 Religión
 Teísmo – creencia de que uno o más dioses existen
 Monoteísmo – creencia de que sólo existe un Dios
 Religiones abrahámicas – religiones que reivindican a Abraham como antepasado o profeta directo 
 Cristianismo – religión monoteísta que reivindica a Jesús como su fundador
 Cristología
 Adopcionismo
 Monofisitismo
 Diofisismo
 Docetismo

Opiniones sobre Jesús

Visión cristiana tradicional de Jesús 
 Jesús en el cristianismo
 Vida de Jesús en el Nuevo Testamento
 Evangelio
 Armonía de los Evangelios
 Milagros de Jesús
 Nombres y títulos de Jesús en el Nuevo Testamento
 Hijo de Dios
 Hijo del Hombre
 Nacimiento virginal de Jesús

Los cuatro evangelios tradicionales 
La palabra "evangelio" se traduce de una palabra griega que significa "buenas noticias".
 Evangelio de Mateo –
 Evangelio de Marcos –
 Evangelio de Lucas –
 Evangelio de Juan –

La Trinidad 

 Santísima Trinidad
Dios en el cristianismo
 Antitrinitarismo
Dios en el mormonismo
Visión islámica de la Trinidad

Evangelios no canónicos 
 Evangelio Egerton
 Fragmento de Fayyum
 Evangelio de Santiago
 Evangelio de Pedro
 Evangelio de Tomás
 Evangelio de la infancia de Tomás
 Evangelios de Oxirrinco
 Evangelio árabe de la infancia

Libros adicionales 
Libro de Mormón
Doctrina y convenios
El deseo de los siglos
El Libro de Urantia
Evangelio de Acuario

Visión histórica de Jesús 
 Jesús histórico
 Historicidad de Jesús
 Antecedentes históricos del Nuevo Testamento

Visión islámica de Jesús 
 Jesús en el Islam
 Nacimiento virginal de Jesús
 Jesús en el Islam Ahmadiyya

Visión judaica de Jesús 
 Visión del judaísmo sobre Jesús
 Apostasía

Otras visiones de Jesús 
 Manifestación de Dios (Fe Baháʼí)
 Mandeanismo – no creen en Jesús como Mesías
 Maniqueísmo – aceptaba a Jesús como profeta, junto con Buda Gautama y Zoroastro
 Jesuanismo –

Visión de Jesús como mito 
 Teoría del mito de Jesús

Acontecimientos de la vida de Jesús 
 Cronología de Jesús

Acontecimientos en la vida de Jesús de los Evangelios tradicionales 
 Anunciación
 Natividad de Jesús
 Circuncisión de Jesús
 Niño Jesús
 Bautismo de Jesús
 Tentación de Cristo
 Ministerio de Jesús
 Elección de los Doce Apóstoles
 Jesús y las mujeres
 Sermón de la Montaña
 Rechazo de Jesús
 Transfiguración de Jesús
 Dar el gran mandamiento
 Domingo de Ramos
 Maldición de la higuera
 Expulsión de los mercaderes del Templo
 Unción de Jesús
 Última cena
 Promesa de un Paráclito
 La pasión
 La Pasión de Cristo
 Arresto de Jesús
 Juicio de Jesús
 Juicio de Pilato
  Jesús ante Herodes
 Cristo en la columna
 Corona de espinas
 Crucifixión de Jesús
 Entierro de Cristo
 Resurrección de Jesús
 Tumba vacía
 Apariciones de Jesús resucitado
 Mandato apostólico universal
 Ascensión de Jesús
 Segunda Venida

Milagros 
Milagros de Jesús

Curaciones 
 Curación de la suegra de Pedro
 Curación del sordomudo de la Decápolis
 Curación del ciego de nacimiento
 Curación del paralítico de Betesda
 Curación del ciego de Betsaida
 Curación del ciego Bartimeo
 Curación del criado del centurión
 Curación de la mujer encorvada
 Curación del hombre con una mano seca
 Curación de un leproso
 Curación de los diez leprosos
 Curación de un enfermo de hidropesía
 Curación de la hemorroísa
 Curaciones de Jesús en Genesaret
 Curación del paralítico en Cafarnaúm
 Curación de dos ciegos

Poder sobre los espíritus demoníacos 

 Curación de un niño poseído por un demonio
 Curación de la hija de la mujer sirofenicia
 Exorcismo del demonio de Gerasa
 Jesús en la sinagoga de Cafarnaún
 Jesús exorcizando al atardecer
 Curación del poseido ciego y mudo
 Curación de un endemoniado mudo

Resurrección de los muertos 

 Resurrección del hijo de la viuda de Naín
 Resurrección de la hija de Jairo
 Resurrección de Lázaro

Control sobre la naturaleza 
 Bodas de Caná
 Jesús caminando sobre las aguas
 La tempestad calmada
 Transfiguración de Jesús
 Multiplicación de los panes y los peces
 Pesca milagrosa
 Maldición de la higuera
 La moneda en la boca del pez

Enseñanzas de Jesús

Parábolas de Jesús 
 Parábolas de Jesús

Parábolas canónicas 
 Parábola de la higuera estéril
 Parábola de la higuera
 El costo de ser discípulo de Jesús
 Parábola de la red barredera
 Parábola del siervo fiel
 Parábola del amigo inoportuno
 Parábola del buen samaritano
 Parábola del banquete nupcial
 Parábola de la semilla que crece
 Parábola del tesoro escondido
 Parábola de la lámpara
 Parábola de la levadura 
 Parábola de la moneda perdida
 Parábola de la oveja perdida
 Parábola del amo y el siervo
 Parábola de la semilla de mostaza
 Parábola del vino nuevo en odres viejos
 Parábola de la perla de gran valor
 Parábola del fariseo y el publicano
 Parábola del hijo pródigo
 Parábola del rico insensato
 Parábola del rico epulón y el pobre Lázaro
 Parábola del sembrador
 Parábola del hombre fuerte
 Parábola de los talentos
 Parábola de la cizaña
 Parábola de las diez vírgenes
 Parábola de los dos deudores
 Parábola de los dos hijos
 Parábola del juez inicuo y la viuda importuna
 Parábola del mayordomo injusto
 Parábola del siervo despiadado
 Parábola de los viñadores homicidas
 Parábola de la casa edificada sobre roca
 Parábola de los trabajadores de la viña

Parábolas no canónicas 
 Parábola del asesino
 Parábola de la jarra vacía

Genealogía de Jesús 
Genealogía de Jesús

Influencia de Jesús 

 Ministerio de Jesús
 Parábolas de Jesús

Prácticas religiosas relacionadas con Jesús

Devociones 
 Devociones católicas a Jesucristo
 Actos de reparación a Jesucristo
 Divina Misericordia
 Adoración eucarística
 Santo Rostro de Jesús
  Devoción del Santo Rostro de la Flecha de Oro (Oración)
 Hora Santa
 Santísimo Nombre de Jesús
 Cinco llagas de Jesucristo
  Rosario de las Santas Llagas
 Niño Jesús de Praga
  Preciosa Sangre
 Sagrado Corazón
 Vía Crucis
 Via Lucis

Oraciones 
 Oración de Jesús
 Oraciones católicas a Jesús
 Anima Christi
 Oración de la Sagrada Llaga en el hombro de Jesús
  Ofrenda de la mañana
 Oración de consagración al Sagrado Corazón de Jesús
 Acto de Consagración al Sagrado Corazón de Jesús
 Tú eres Cristo
 Oración de San Juan Vianney a Jesús
  Oración de San Juan Gabriel Perboyre a Jesús
 Oración de San Luis de Montfort a Jesús
 Oración ante un crucifijo

Segunda venida 

 Segunda venida
 Predicciones y afirmaciones sobre la Segunda Venida de Cristo
 Escatología cristiana
 Katechon
 Segunda venida en el mormonismo
 Escatología adventista del séptimo día

Reliquias 
 Santo Prepucio
 Sábana Santa de Turín
  Santo Grial

Representaciones dramáticas de Jesucristo 
Representación de Jesús de Nazaret donde Jesús es el personaje principal

Películas sobre Jesús
Jesús de Nazaret en el cine

Las obras sobre Jesús
Obra de la Pasión de Oberammergau

Musicales sobre Jesús
 Jesucristo Superstar
 Godspell

Novelas sobre Jesús
 El Mesías: El niño judío
Rey Jesús

Representaciones dramáticas que contienen a Jesucristo 
Representación de Jesús de Nazaret que contienen a Jesús como personaje secundario

Películas que contienen a Jesús
Ben-Hur
La vida de Brian

Trabajos que contienen a Jesús

Musicales que contienen a Jesús

Novelas que contienen a Jesús

Libros de no ficción sobre Jesús 

Lista de libros sobre Jesús
 Hermoso proscrito
 El libro de Néstor el Sacerdote
 El Mesías del César
 El mito de Cristo
 Los inicios del cristianismo
 El deseo de los siglos
 ¿Existió Jesús? (Ehrman)
 Jesús antes del cristianismo
 La dinastía de Jesús
 La tumba de la familia de Jesús
 El Jesús que nunca conocí
 Jesús en la India (libro)
 Jesús de Nazaret (libro)
 Jesús de Nazaret: Semana Santa
 Jesús de Nazaret: Los relatos de la infancia
 El rollo de Jesús
 Jesús el Cristo (libro)
 Jesús el judío
 Jesús el mago
 Jesús el Hombre
 Jesús, interrumpido
 Jesús: un retrato
 Jesús: profeta apocalíptico del nuevo milenio
 Matar a Jesús
 Jesús Kosher
 Vida de Jesús (Hegel)
 La vida de Nuestro Señor
 La Logia de Yeshua
 El Señor (libro)
 El hombre de Nazaret
 El mito de Dios encarnado
 El Cristo pagano
 La trama de la Pascua
 La búsqueda del Jesús histórico
 La conspiración de la Sábana Santa
 El espíritu de la liturgia
 La tumba de Dios
 Zelote: La vida y los tiempos de Jesús de Nazaret

Religiones relacionadas

Antes de Jesús 
 Esquema del judaísmo
 Zoroastrismo

Después de Jesús 
 Neoplatonismo y cristianismo
 Esquema de la Iglesia católica
 Esquema del protestantismo
 Esquema de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Véase también 

 Esquema de la religión
 Esquema del cristianismo
 Esquema de temas relacionados con la Biblia
 Antecedentes históricos del Nuevo Testamento
Representación de Jesús de Nazaret
Juan el Bautista
Movimiento de Jesús
Jesús de Nazaret
Bautismo en el nombre de Jesús
Visiones de Jesús y María

Referencias

Enlaces externos 

 Complete Sayings of Jesus Christ in parallel Latin and English.
 

Jesús
Jesús de Nazaret en el cine
Jesús de Nazaret en la literatura
Jesús de Nazaret en la música
Jesús en el arte